

Miejscowości i jednostki administracyjne

Stany Zjednoczone 
Miejscowości
 Unity – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Unity – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Unity – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Unity – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Baker
 Unity – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Unity – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Unity – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
Gminy
 Gmina Unity (ang. Unity Township) w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt
 Gmina Unity (ang. Unity Town) w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Gmina Unity (ang. Unity Town) w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Gmina Unity (ang. Unity Township) w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
 Gmina Unity (ang. Unity Township) w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Gmina Unity (ang. Unity Township) w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Gmina Unity (ang. Unity Town) w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Gmina Unity (ang. Unity Town) w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Pozostałe 
 Unity – stan w Sudanie Południowym noszący dawniej arabską nazwę Al-Wahda
 Unity – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Saskatchewan
 Unity – wieś w Gujanie, w regionie Demerara-Mahaica

Muzyka 
 Unity – album Larry’ego Younga z 1965 roku
 Unity – album Sun Ra z 1977 roku
 Unity – album zespołu 311 z 1991 roku
 Unity – album zespołu Big Mountain z 1994 roku
 Unity – album Awiszaja Kohena z 2001 roku
 Unity – album zespołu Rage z 2002 roku

Informatyka 
 Unity – silnik gier komputerowych 2D i 3D
 Unity – powłoka systemowa dla systemu Linux
 UNITY – język programowania

Nauka i technika 
 Unity – moduł Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 Unity – podmorski kabel telekomunikacyjny łączący Japonię ze Stanami Zjednoczonymi
 VSS Unity – suborbitalny samolot kosmiczny

Osoby 
 Unity Bainbridge – kanadyjska malarka i pisarka
 Unity Dow – botswańska prawniczka, działaczka praw człowieka i polityk
 Unity Mitford – brytyjska arystokratka i faszystka